Ujjain ist der Name von:

 Ujjain, Stadt in Indien
 Ujjain (Distrikt), Distrikt in Indien
 Ujjain (Division), Division in Indien
 Ujjain (Tehsil), Subdistrikt in Indien